Hydrotarsus é um género de escaravelho da família Dytiscidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Hydrotarsus compunctus
 Hydrotarsus pilosus

Dytiscidae
!